Stati Uniti d'America
 Salt River – fiume dell'Arizona, affluente del Gila
 Salt River – fiume del Kentucky
 Salt River – fiume del Wyoming
 Sudafrica
 Salt River – sobborgo di Città del Capo